Lizard Island kan syfta på följande:

 Lizard Island, Antarktis, ö i Antarktis
 Lizard Island, Queensland, ö i Australien
  Lizard Island Airport, flygplats på Lizard Island, Queensland